Lecta bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lecta (Alabama)
 Lecta (Kentucky)
 Lecta (Ohio)